Битти, Джеймс:
  (1735—1803) — шотландский поэт и философ.
 Битти, Джеймс (род. 1978) — английский футболист и футбольный тренер.